Capgemini — одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий. Основана Сержем Кампфом (фр.) в 1967 году как компания по управлению бизнесом и обработке данных. Штаб-квартира компании расположена в Париже, Франция.

Своё название получила благодаря слиянию двух организаций — CAP UK (англ.) и Gemini Computer Systems.

За 52 года своего существования компания поглотила множество своих конкурентов, включая Strategic Systems & Products (2014), IGATE (2015), Fahrenheit 212 (2016), TCube Solutions (2017), Idean (2017) и многих других, всего более 35 компаний. К 2015 году в Capgemini насчитывалось уже более 190 000 сотрудников, на 2018 год их число уже более 200 000 человек.

В 2016 году открыт филиал Capgemini в России, в Омске. Общий центр обслуживания Capgemini в Омске предоставляет услуги в сфере поддержки бизнес-процессов, расчёты с поставщиками, расчёты с покупателями; административное сопровождение, услуги контактного центра, а также разработка программного обеспечения и автоматизация бизнес-процессов. На сегодняшний день штат сотрудников насчитывает 180 человек. Клиенты в России: Unilever, Syngenta.

В 2020 году Capgemini купила компанию Aricent.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт компании 
  Официальный сайт в России

Компании Франции
Консалтинговые компании